Micheal Cox kan syfta på flera olika personer
 Michael Cox (sångare)
 Michael Cox (kompositör)